M72 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 M72 LAW, une arme anti-char d'assaut américaine ;
 M72 Frag Gren, une grenade à fragmentation M72 ;
 M-72, un motocyclette militaire russe ;
 Zastava M72, une copie yougoslave du Kalachnikov RPK.

Sciences 
Astronomie
 M72, un amas globulaire de la constellation du verseau.

Médecine
 Affections fibroblastiques, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres